Abe Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abe Branch (Cumberland River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Abe Branch (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Abe Branch (Groundhog Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee